Хомутецька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Хомутецька сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Брусилівський район
 Хомутецька сільська рада — Полтавська область, Миргородський район